Kameler (Tylopoda) er en underorden af landlevende, planteædende parrettåede hovdyr. De findes i vild form naturligt i Sydamerika og Asien, mens der lever en gruppe af indførte kameler i Australien. Underordenen har blot én nulevende familie, kameler og lamaer (Camelidae), som inkluderer kameler, lamaer, guanakoer, alpakaer og vikunjaer, men dertil kommer flere nu uddøde familier. Der er fundet fossiler af dyr fra denne underorden i Nordamerika og Europa, efter at underordenen opstod i løbet af eocæn for omkring 46,2 millioner år siden. Kameler er ikke drøvtyggere.

Klassifikation 
Oversigt over udviklingen af parrettåede hovdyr:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Systema naturae 2000 (classification) – Taxon: Suborder Tylopoda

Parrettåede hovdyr